Энди Маррей — победитель турнира.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со 2 круга.

  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Новак Джокович (Финал)
  Энди Маррей (Титул)
  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Хуан Мартин Дель Потро (Полуфинал)
  Жиль Симон (Четвёртый раунд)
  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
  Гаэль Монфис (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
  Давид Налбандян (Второй раунд)
  Томми Робредо (Третий раунд)
  Станислас Вавринка ''(Четвёртый раунд)

<ol start="17">
 Марин Чилич ''(Третий раунд)
 Радек Штепанек ''(Четвёртый раунд)
 Николас Альмагро ''(Второй раунд)
 Игорь Андреев ''(Третий раунд)
 Томаш Бердых ''(Четвёртый раунд)
 Марат Сафин ''(Третий раунд)
 Робин Содерлинг ''(Второй раунд)
 Ришар Гаске ''(Снялся с турнира)
 Дмитрий Турсунов ''(Третий раунд)
 Иво Карлович ''(Второй раунд)
 Марди Фиш ''(Второй раунд)
 Николас Кифер ''(Третий раунд)
 Райнер Шуттлер ''(Третий раунд)
 Юрген Мельцер ''(Второй раунд)
 Поль-Анри Матье ''(Третий раунд)
 Фелисиано Лопес ''(Третий раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка основы
 Сетка квалификации

Sony Ericsson Open 2009